Chrystus ukrzyżowany – obraz Velazqueza
 Chrystus ukrzyżowany – obraz Murilla
 Chrystus na krzyżu adorowany przez donatorów – obraz El Greca
 Chrystus na krzyżu – obraz El Greca

Zobacz też 
 Motyw ukrzyżowania na obrazach
 Ukrzyżowanie